

Подлесе — село в гміні Немча Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Подлесе — село в гміні Білгорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — село в гміні Красник Красницького повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — село в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Подлесе — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Подлесе — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Подлесе — село в гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — село в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Подлесе — село в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Подлесе — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Подлесе — село в гміні Цисек Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Подлесе — село в гміні Ґлухолази Ниського повіту Опольського воєводства
 Подлесе — село в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — село в гміні Любачів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — село в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — село в гміні Ґродзісько-Дольне Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — село в гміні Лелюв Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — село в гміні Камениця-Польська Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — село в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — село в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — село в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — село в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — село в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Подлесе — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Подлесе — село в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

 Подлесе — частина міста Білґорай в Білґорайському повіті Люблінського воєводства
 Подлесе — частина міста Аннополь у Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Подлесе — частина міста Красник у Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Подлесе — частина міста Величка в Велицькому повіті Малопольського воєводства
 Подлесе — частина міста Войнич у Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Подлесе — частина міста Мшана-Дольна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Подлесе — частина міста Бжесько в Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Подлесе — частина міста Кенти в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Подлесе — частина міста Кальварія-Зебжидовська в Вадовицькому повіті Малопольського воєводства
 Подлесе — частина міста Буковно в Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Подлесе — частина міста Березів у Березівському повіті Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина міста Пшецлав у Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Подлесе — частина міста Хойниці в Хойницькому повіті Поморського воєводства
 Подлесе — частина міста Лази в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Подлесе — частина міста Живець у Живецькому повіті Сілезького воєводства
 Подлесе — частина міста Катовиці в Сілезькому воєводстві
 Подлесе — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Подлесе — частина міста Чеховиці-Дзедзиці в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Ольшинець у гміні Валім Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Подлесе — частина села Лахово в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подлесе — частина села Закрента в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подлесе — частина села Боґуцин у гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подлесе — частина села Поліхна в гміні Шастарка Красницького повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — частина села Уяздув у гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — частина села Павлув у гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — частина села Віскі в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — частина села Дзволя в гміні Дзволя Янівського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — частина села Люхув-Ґурни в гміні Терногород Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — частина села Рудно в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — частина села Струпін-Дужи в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — частина села Ходлик у гміні Карчміська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — частина села Скокув у гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — частина села Рудка в гміні Руда Гута Холмського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — частина села Понятувка в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Подлесе — частина села Бучек у гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Подлесе — частина села Крушевець-Кольонія в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Подлесе — частина села Ніжанковиці в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Подлесе — частина села Воля-Струська в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Бічице-Ґурне в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Курув у гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Домброва в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Лібрантова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Марцинковіце в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Нівка в гміні Радлув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Бжана в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Стружна в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Слупець у гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Скшинка в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Любаш у гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Делястовиці в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Боркі в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Радґощ у гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Нова Ястшомбка в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Томиці в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Воля-Менджеховська в гміні Менджехув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Бістушова в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Унішова в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Залясова в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ковальова в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Жеґоцина в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Бачкув у гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Лопонь у гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Райброт у гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Марципоремба в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Чаєнчиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Олпіни в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Шежини в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Журова в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ленкі в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Станіславиці в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Воля-Жендзінська в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Лужна в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Дамениці в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Поромбка-Ушевська в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Заляс у гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Любомеж у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Поремба-Велика в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Пшецишув у гміні Пшецишув Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Бжозова в гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Вельможа в гміні Сулошова Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Клеча-Ґурна в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Уліна-Мала в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Слупя в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Карводжа в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Залесяни в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Заклічин у гміні Сеправ Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Домініковіце в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Сташкувка в гміні Мощениця Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Костша в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Крулювка в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ліпник у гміні Вішньова Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Посадова-Моґільська в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Конюшова в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Жаркі в гміні Лібйонж Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Щепанув у гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Стшешин у гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Вісньова в гміні Вішньова Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Хронув у гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Лібуша в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Домбрувкі-Бренські в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Хросна в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ценява в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Шарварк у гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Бесьник у гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ґрушув-Мали в гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ратаюв у гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Позовиці в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Вільковисько в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Подбоже в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Менцина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Янковиці в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Недари в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Александровиці в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Жухова в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Бабиця в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Заблендза в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Фалковиці в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ґай в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ліпниця-Дольна в гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Кшишковиці в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ліпляс у гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Бжезьниця в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Радзішув у гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Млинне в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ґурка в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ґолковіце-Ґурне в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Кадзиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Вільчковиці в гміні Бжеще Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Копитувка в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Кобилчина в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ґералтовічкі в гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ґліхув у гміні Вішньова Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ґрудек у гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Сяри в гміні Сенкова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Бжончовиці в гміні Добчице Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Камйонна в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Моґільно в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Пшибиславіце в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Лапчиця в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Ґольковиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Воля-Скшидлянська в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Жешотари в гміні Сьвйонтники-Ґурне Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Братуциці в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Воля-Лужанська в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Завадка в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Зачарне в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Рупнюв у гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Сьвебодзін у гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлесе — частина села Бжозувка в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Подлесе — частина села Ґозлін-Ґурни в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Подлесе — частина села Геронімув у гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Подлесе — частина села Бриниця в гміні Лубняни Опольського повіту Опольського воєводства
 Подлесе — частина села Воля-Оталенська в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Пащина в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Білобереги (Бялобжеґі) в гміні Білобжеґі Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Ожехувка в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Камйонка в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Жизнів (Жизнув) у гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Оталенж у гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Шафранув у гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Одриконь (Оджиконь) у гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Домбрувка-Осуховська в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Домбрувкі в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Жулкув у гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Домбровиця в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Лісківка (Ляскувка) в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Пусткув у гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Залесе в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Ленкі-Дольне в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Вулька-Подлесьна в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Ленки Стрижівські (Ленкі-Стшижовські) в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Воля-Оцецька в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Явоже-Ґурне в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Кізлівок (Козлувек) у гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Альфредувка в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Буди-Ґлоґовські в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Жечиця-Длуґа в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Нова Весь у гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Ґліник у гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Сепетниця в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Домбе в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Пуланкі в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Цішацін Великий (Цешацин-Великий) в гміні Павлосюв Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Подбоже в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Пшечиця в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Смаржова в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Подоле в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Заборче в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Гумниська в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Пшедбуж у гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Тшебось-Подляс у гміні Соколів-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Вериня в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Вісньова в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Подлесе — частина села Баканюк у гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Подлесе — частина села Людвіново в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Подлесе — частина села Нове Мотуле в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Подлесе — частина села Куче-Великі в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Подлесе — частина села Бушкови в гміні Кольбуди Ґданського повіту Поморського воєводства
 Подлесе — частина села Цинкув у гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Лешна-Ґурна в гміні Ґолешув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Бжезувка в гміні Гажлях Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Становиці в гміні Червйонка-Лещини Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Садув у гміні Кошенцин Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Вільковецько в гміні Опатув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Сулішовиці в гміні Жаркі Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Яжомбковиці в гміні Павловіце Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Бествіна в гміні Бествіна Бельського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Пстронжна в гміні Лискі Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Венґльовиці в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Войська в гміні Творуґ Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Янковиці в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Пельґжимовиці в гміні Павловіце Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Кобелиці в гміні Сушець Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Янковиці в гміні Сьверкляни Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Радостовиці в гміні Сушець Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Желіславиці в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Ґолковиці в гміні Ґодув Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Сушець у гміні Сушець Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Кічиці в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Коцикова в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Лискі в гміні Лискі Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Сіморадз у гміні Дембовець Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Яновиці в гміні Бествіна Бельського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Коньчице-Великі в гміні Гажлях Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Студзениці в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Смолень у гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Козлув у гміні Сосніцовіце Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Прухна в гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Подлесе — частина села Облеконь у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Старий Ґарбув у гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Ханьча в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Нескужув-Старий в гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Пюркув у гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Пелчиська в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Подленже в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Слоновиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Стикув у гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Ратає-Карські в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Макошин у гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Проболовиці в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Обехув у гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Стравчинек у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Сендзейовіце в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Бронковиці в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Червона Ґура в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Обленґорек у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Голендри в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Крашкув у гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Стара Дембова-Воля в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Скшипачовиці в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Ґалензиці в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Пшечув у гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Беліни в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Пшиґрадув у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Лубніце в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Рожниця в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Жерники-Ґурне в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Доли-Біскупе в гміні Кунув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Тихув-Старий в гміні Міжець Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Малешова в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Мнюв у гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — частина села Бядашкі в гміні Ленка-Опатовська Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Подлесе — частина села Зґежинка в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Подлесе — частина села Кухари в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Подлесе — колонія в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — колонія в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — колонія в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлесе — осада в гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Подлесе — осада в гміні Кочала Члуховського повіту Поморського воєводства
 Подлесе — осада в гміні Чарна Вода Староґардського повіту Поморського воєводства
 Подлесе — осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Подлесе — осада в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Подлесе — осада в гміні Жеркув Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Подлесе — осада в гміні Орхово Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Подлесе — осада в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Подлесе — лісова осада в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подлесе — лісова осада в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства

Примітки